Йоланд може да се отнася за:

 Йоланд - вторият по големина шведски остров и едноименна историческа провинция.
 Йоланд или Йоландбрун — мост свързващ остров Йоланд с град Калмар.
 Йоланд - бивш шведски лен, просъществувал между 1819 и 1826 година.
 Битка при Йоланд – стражение през 1676 година между обединения Датско-Норвежко-Холандски флот и флота на Кралство Швеция.